

Sport
 Le Grand Prix automobile d'Autriche est une compétition de Formule 1. 
 Le Grand Prix moto d'Autriche est une compétition de vitesse moto.